Аги́шевское се́льское посе́ление — сельское поселение в Шацком районе Рязанской области. Поселение утверждено 14 апреля 2009 года советом депутатов муниципального образования Агишевское сельское поселение, в связи с законом «О наделении муниципального образования — Шацкий район статусом муниципального района», принятым Рязанской областной Думой 22 сентября 2004 года.

Административный центр — село Большое Агишево.

История

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
 ЗАО «Шацкий свинокомплекс».

Примечания

Ссылки 
 Агишевское сельское поселение. Шацкий муниципальный район Рязанской области. Официальный сайт

Муниципальные образования Шацкого района Рязанской области
Сельские поселения Рязанской области